Madergraben heißen Gewässer und Täler:

 Madergraben (Forstaubach), rechtes Bachtal vom Rippetegg zum Forstaubach (zur Enns) vor Farmau, Gemeinde Forstau, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Madergraben (Gablitzbach), linker Zufluss des Gablitzbachs in Gablitz, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Madergraben (Käsenbach), rechter Zufluss des Käsenbachs in Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg